Dioskur − imię
 Dioskur z Aleksandrii (zm. 305-307) − święty męczennik z IV w.
 Dioskur I (zm. 454) − patriarcha Aleksandrii, założyciel Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Dioskur II (zm. 517) − patriarcha Aleksandrii w latach 516-517
 Dioskur (zm. 530) − antypapież

Zobacz też:
 Dioskurowie